Список серий американского мультсериала «Новые дела Скуби-Ду».

Обзор сезонов

Список серий

Сезон 1 (1972)

Сезон 2 (1973) 

Списки серий мультсериалов